Комличенко — фамилия. Известные носители: